Entitats de Població:
El Cortès és un petit nucli de població del municipi de Callús, a la comarca catalana del Bages.

 Masies:
El Cortès és un masia ramadera situada al municipi de Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental.
 Les Planes del Cortès és un masia ramadera situada al municipi de Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental.
Can Cortès és un masia urbana situada al municipi de Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental.

 Orografia:
 La Baga del Cortès és l'obaga de la serra de Palestrins, situada al municipi de Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental.

 Hidrografia:
 La riera del Cortès neix sota el turó del Samont, a Sant Pere de Vilamajor, i desemboca al riu Mogent
 La font del Cortès és una font d'aigua de cabal abundant, al municipi de Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental.

 Literatura:
 L'Amor cortès és una de les temàtiques més importants de la literatura trobadoresca.

 Onomàstica:
Ferran Cortès, (1485 – ?, 2 de desembre de 1547), primer Marquès de la Vall d'Oaxaca.
Gabriel Cortès Cortès, Palma, 1903-1967, advocat, polític, dramaturg, novel·lista i historiador.
Carme Cortès i Lladó (Santa Coloma de Gramenet, 1892 - Mèxic, 1979) fou una pintora impressionista catalana.
Cristian Cortès Lladó, (Barcelona, 1904 -1974) fou un metge català.
Rafel Cortès Fuster, és sastre xueta (Palma 1715-1796) fou un defensor de la igualtat de drets dels xuetes.
Àngel Cortès i Dejuan (Barcelona, 1924-2003) fou una de les persones més rellevant dins de l'església evangèlica a Catalunya.